Ariaspes, tribu de Drangiana
 Ariaspes, príncep aquemènida